Romania, în această grafie, se poate referi la:

 Capul, mina de bauxită și bancurile de corali Romania care figurează în atlasele și cărțile de geografie din secolul XIX, în sud-estul peninsulei Malacca. 
 Imperiul roman de răsărit și teritoriile sub conducerea lui, oficial numit "Ρωμανία/Romania".
 Unii istorici și lingviști folosesc denumirea "Romania" pentru a desemna Europa latină, teritoriul unde se folosea limba latină; o altă semnificație este teritoriul de pe glob, foarte mare și răsfirat, unde sunt folosite astăzi limbile romanice.
 Romania, sat în districtul Meyersdale, Pennsylvania
 Asteroidul 7986 Romania

Vezi și
 România, stat în Europa centrală, cu capitala la București.
 România mamă, personificare alegorică și simbol al statului român.
 Romanii populare
 Romagna, regiune istorică în Italia, care astăzi face parte din regiunea administrativă Emilia-Romagna, și care își trage numele de la "Ρωμανία/Romania", teritoriul rămas sub conducerea Imperiului roman de răsărit în secolele VI și VII, când restul Italiei trecuse sub stăpânirea lombarzilor.
 Vaporul NMS România (1904, Saint-Nazaire - 1944, Sevastopol) al Serviciului maritim român.
 HMS Rumania, remorcher britanic.
 România, ziar interbelic, oficiosul dictaturii carliste.